Шерні — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті.
 Шерні — село в Польщі, в гміні Орля Більського повіту Підляського воєводства.